Жижа:
 жижа — густоватая вязкая жидкость, смесь разнородных жидких и твердых частиц;
 жижа — жидкая, без гущи, часть супа, похлёбки, компота;
 Жижа — фамилия;
 Жижа — гора на северо-востоке провинции Белуджистан в Пакистане;
 Жижа () — населённый пункт в округе Мон-де-Марсан на юге Франции.